

Prénom 
Plusieurs personnalités portent ce prénom qui est apparenté au prénom Arthur.
 
 Artur (né en 1981), de son nom complet Artur Guilherme Moraes Gusmão, footballeur brésilien.
 Artur (né en 1990), de son nom complet Artur Jesus Vieira, footballeur brésilien.
 Artur (né en 1996), de son nom complet José Artur de Lima Junior, footballeur brésilien.

Patronymes 

 Armando Artur (1962-), poète et ministre de la Culture mozambicain.
 Émile Artur (1852-1921), professeur de droit administratif, membre de l'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers d'Albert de Mun.
 José Artur (1927-2015), comédien et homme de radio français, créateur et animateur de l'émission Le Pop-Club.
 Laurent Artur du Plessis (1952), essayiste et journaliste français.

Voir aussi 
 Arthur

Notes et références 

Patronyme français